Ardennes ist
 der französische Name für das Gebirge der Ardennen
 das nach dem Gebirge benannte französische Département Ardennes